Ljestvice i sastavi liga petog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2016./17.

Jedinstvena ŽNL Zagrebačka 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 NS Zagrebačke županije, Službeno glasilo

1. Zagrebačka liga 

 Izvori: 
 rsssf.com  
 Zagrebački nogometni savez, 1. Zagrebačka liga - 26. kolo  
 Zagrebački nogometni savez, 1. Zagrebačka liga

1. ŽNL Bjelovarsko-bilogorska 
 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 ŽNS Bjelovarsko-bilogorski, 1. ŽNL  
 ŽNS Bjelovarsko-bilogorski, Nogomet

1. ŽNL Brodsko-posavska 
 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 ŽNS Brodsko-posavski, 1. ŽNL ljestvica  
 ŽNS Brodsko-posavski, 1. ŽNL rezultati  
 sportalo.hr

1. ŽNL Istarska 
 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 ŽNS Istarski, 1. ŽNL  
 ŽNS Istarski, Bilten  
 istrasport.eu

1. ŽNL Karlovačka 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 ŽNS Karlovački, 1. ŽNL  
 ŽNS Karlovački, konačne ljestvice županijskih liga

1. ŽNL Koprivničko-križevačka 
 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 ŽNS Koprivničko-križevački, 1. ŽNL 
 drava.info

1. ŽNL Krapinsko-zagorska 
 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 ŽNS Krapinsko-zagorski, 1. ŽNL  
 ŽNS Krapinsko-zagorski, rezultati posljednjeg kola i konačne ljestvice liga  
 ŽNS Krapinsko-zagorski, ''Službeno glasilo

ŽNL Ličko-senjska 

 Izvori: 
 rsssf.com  
 ŽNS Ličko-senjski, Bilten  
 ŽNS Ličko-senjski, Bilten

1. ŽNL Međimurska 

 Izvori: 
 rsssf.com   
 emedjimurje.rtl.hr, ljestvica 
 emedjimurje.rtl.hr, rezultati  
 mns.hr, Gool, br. 1487 
 mns.hr, Gool - službeno glasilo MNS.a

1. ŽNL Osječko-baranjska 
 

 Izvori: 
 rsssf.com   
 NS Osijek, 1. ŽNL, ljestvica 
 NS Osijek, 1. ŽNL, rezultati 
 ŽNS Osječko-baranjski, 1. ŽNL

1. ŽNL Požeško-slavonska 

 Izvori:  
 rsssf.com   
 ŽNS Požeško-slavonski  
 sport-pozega.hr 
 pozeska-kronika.hr

1. ŽNL Primorsko-goranska 
 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 grevagol-nsrijeka.com  
 sportcom.hr

1. ŽNL Sisačko-moslavačka 
 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 ŽNS Sisačko-moslavački, glasila 
  ŽNS Sisačko-moslavački, Službeno glasilo 
 NS Kutina, glasila  
 NS Kutina, Glasnik 
 NS Novska, glasnici  
 NS Novska, Glasnik  
 NS Novska, 1. ŽNL  
 NK Sokol Velika Ludina, ljestvica 
 NK Sokol Velika Ludina, rezultati sezone

1. ŽNL Varaždinska 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 ŽNS Varaždin, 1. ŽNL  
 ŽNS Varaždin, Nogomet

1. ŽNL Virovitičko-podravska 
 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 ŽNS Virovitičko-podravski, 1. ŽNL  
 ŽNS Virovitičko-podravski, bilteni 1. ŽNL  
 ŽNS Virovitičko-podravski, bilteni 1. ŽNL 2016./17., 26. kolo

1. ŽNL Vukovarsko-srijemska 

 Izvori: 
 rsssf.com  
 ŽNS Vukovarsko-srijemski

2. ŽNL Dubrovačko-neretvanska 
 

 Izvori:  
 ŽNS Dubrovačko-neretvanski, 2. ŽNL 
 ŽNS Dubrovačko-neretvanski, Bilten 
 rsssf.com

2. ŽNL Splitsko-dalmatinska 

 Izvori: 
 facebook, ŽNL Splitsko-dalmatinska 
 sportnet. hr 
 ŽNS Splitsko-dalmatinski 
 rsssf.com

2. ŽNL Zadarska 

 Izvori: 
 ŽNS Zadar, 18. kolo 2. ŽNL 
 ŽNS Zadar, glasilo 
 rsssf.com

Poveznice 
 MaxTV 1. HNL 2016./17.
 2. HNL 2016./17.
 3. HNL 2016./17.
 4. rang HNL-a 2016./17.
 6. rang HNL-a 2016./17.
 7. rang HNL-a 2016./17.
 Hrvatski nogometni kup 2016./17.

Izvori 
 rsssf.com, Hrvatska 2016./17., 1. ŽNL
 

2016-17
 5